Bacea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bacea (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Bacea (Olt), Dorf im Kreis Olt